Fikara ima više značenja:
 Fikara
 Fikara (Kozenca)
 Fikara (Ređo di Kalabrija)